Joan Nadal i Martínez (Palma, 1881 - 1962), tenor mallorquí 
 Joan Nadal Cañellas (Palma, 1934), jesuïta mallorquí, bizantinista
 Joan Manuel Nadal i Gaya (Barcelona, 1920), enginyer, tractadista d'art i polític català 
 Joan Miquel Nadal i Malé (Tarragona, 1950), advocat i polític català